Levien est un patronyme porté notamment par :

 David Levien (1967-), écrivain et scénariste américain, auteur de roman policier ;
 Max Levien (1885-1937), militant communiste russo-germanique ;
 Sonya Levien (1888-1960), scénariste américaine d'origine russe.